Rent kan syfta på:

 Rent (musikal) –en musikal
 Rent (singel) – en singel med Pet Shop Boys från 1987
 Rent (film) – en amerikansk musikalfilm från 2005